Кирни (, ) — неоднозначный термин.

Фамилия 
 Кирни, Крессон (1914—2003) — написал несколько книг по выживанию.
 Кирни, Майкл Кевин (род. 1984) — бывший вундеркинд.
 Кирни, Патрик (род. 1939) — американский серийный убийца.
 Кирни, Роб (род. 1986) — ирландский регбист.
 Кирни, Ханна (род. 1986) — американская фристайлистка (могул), олимпийская чемпионка Ванкувера-2010, чемпионка мира 2005 года.

Топоним 
 Кирни (Нью-Джерси) — таун в округе Хадсон.